Ishigaki se poate referi la:

 Insula Ishigaki, o insulă din arhipelagul Yaeyama (Japonia)
 Municipiul Ishigaki, o localitate în Japonia, în prefectura Okinawa